Sainey Touray ist der Name folgender Personen:

* Sainey Touray (Politiker), gambischer Politiker (UDP) 
 Sainey Touray (Fußballspieler) (Ballack; * 1990), gambischer Fußballspieler